Kgalagadi peut désigner :
 le District de Kgalagadi, un district du Botswana
 le Parc transfrontalier de Kgalagadi, un parc national partagé entre l'Afrique du Sud et le Botswana
 les Kgalagadi, un peuple du Botswana
 le kgalagadi, une langue bantoue
 Acontias kgalagadi, une espèce de sauriens de la famille des Scincidae